Nuremberg steht für:

 die Stadt Nürnberg (engl./franz. Nuremberg, span. Núremberg)
 den US-amerikanischen Ort Nuremberg (Pennsylvania)
 den Film Nürnberg – Im Namen der Menschlichkeit (OT: Nuremberg)

Siehe auch:
 Nürnberg (Begriffsklärung)